Анно ():

Відомі носії 
Анно () — японське прізвище.

Японські 
 Анно Хідеакі (р. 1960) — японський режисер аніме і кінофільмів.

Французькі 
 Жан-Жак Анно (нар. 1943) — французький кінорежисер і сценарист.
 Анно — імовірно перший лівський правитель (князь, вождь) Турайдського краю (1195—1200).
 Анно — кантон у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу.
 Анно — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурный Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу.

Німецькі 
 Анно II (1010—1075) — католицький святий XI століття, архієпископ Кельнський (1056—1075).
 Анно фон Зангерсхаузен (?—1273) — десятий великий магістр Тевтонського ордена (1256–1273).

Італійські 
 Франческо дель Анно — італійський морський офіцер

Розваги 
 Anno — серія відеоігор, які розроблені різними розробниками і видані компанією Ubisoft:
 (1998) Anno 1602 — створення в Новому світі (в США та Австралії випущена як 1602 A.D.), стратегія в реальному часі.
 (2003) Anno 1503 (відомий в США як 1503 A.D.: Новий світ), стратегія в реальному часі
 (2006) Anno 1701 також продається як 1701 A.D.,стратегія в реальному часі
 (2007) Anno 1701: The Sunken Dragon доповнення
 (2007) Anno 1701: Dawn of Discovery, відеогра для Nintendo DS, та спін-офф серія
 (2009) Anno 1404, відома у Північній Америці, як «Dawn of Discovery»
 (2009) Anno 1404: Venice доповнення
 (2009) Anno: Create A New World, відеогра для Nintendo DS та Wii, відома у Північній Америці, як «Dawn of Discovery»
 (2011) Anno 2070
 (2013) Anno Online
 , фентезі роман Кіма Ньюмана
 «Anno's Journey», серія дитячих книг 

Японські прізвища
Французькі прізвища
Італійські прізвища